Sallói István (1945) labdarúgó (Tatabánya)
 Sallói István (1966) válogatott labdarúgó, sportvezető